Самбикин — фамилия; имеет женскую форму Самбикин.
 Самбикин, Димитрий Иванович (1839—1908) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Самбикин, Тимофей (ум. 1817) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Задонского, Соловецкого и Святодухова Виленского монастырей.